Alexander Menschtschikow (russisch Александр Меньщиков) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Menschtschikow (Biathlet) (* 1974), kasachischer Biathlet
 Alexander Iwanowitsch Menschtschikow (* 1973), russischer Ringer